Nhân Nghĩa (Đồng Nai), xã
Nhân Nghĩa (Hà Nam), xã
Nhân Nghĩa (Hòa Bình), xã